Алекса́ндр Лактио́нов:
 Лактионов, Александр Федорович (1899–1965) – советский океанолог.
 Лактионов, Александр Иванович (1910—1972) — советский художник.
 Лактионов, Александр Николаевич (1946—2008) — советский и украинский психолог.
 Лактионов, Александр Юрьевич (род. 1986) — российский футболист.